Quartier Marceau ist der ehemalige Name folgender Kasernen

 Mudra-Kaserne (Mainz-Kastel) in Mainz-Kastel
 Rhein-Kaserne in Koblenz-Lützel